Маноск () град је у Француској у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, у департману Горњопровансалски Алпи.

По подацима из 2010. године број становника у месту је био 22.105.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Лајнфелден-Ехтердинген
  Вогера

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској